Кибкало — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кибкало, Александра Моисеевна (1939—2017) — механизатор совхоза Родинский Родинского района Алтайского края, Герой Социалистического Труда.
 Кибкало, Евгений Гаврилович (1932—2003) — советский оперный певец (баритон) и музыкальный педагог, народный артист РСФСР.